Гиттин:

 Гиттин («разводные письма») — название трактата Мишны из свода еврейского семейного права.
 Гиттин — фамилия:
 Гиттин, Вон (младший) (род. 1980) — американский гонщик-самоучка.

См. также 
 Гитин